Котовское — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Котовское — посёлок в Любанском районе Минской области.
 Котовское — озеро в Лепельском районе Витебской области

Казахстан 
 Котовское — село в Тайыншинском районе Северо-Казахстанской области.

Киргизия 
 Котовское — село в Ысык-Атинском районе Чуйстанской области.

Молдавия 
 Котовское — село в составе автономного территориального образования Гагаузия.

Россия 
 Котовское — село в Раздольненском районе Крыма.
 Котовское — село в Рассказовском районе Тамбовской области.

Украина 
 Котовское — до 2016 года название села Мирное в Широковском районе Днепропетровской области.
 Котовское — село в Полесском районе Киевской области, ликвидировано в 1999 году.
 Котовское — до 2016 года название села Куцая Балка в Ольшанском районе Кировоградской области.
 Котовское — село в Доманёвском районе Николаевской области, ликвидировано в 2000 году.
 Котовское — до 2016 года название села Чудское в Берёзовском районе Одесской области, Розквитовский сельский совет.
 Котовское — до 2016 года название села Котовка в Берёзовском районе Одесской области, Червоновладимировский сельский совет.
 Котовское — до 2016 года название села Ветрова Балка в Кобелякском районе Полтавской области.

См. также 
 Котовская
 Котовский